Grand prix du disque peut faire référence à :
 Grand Prix du disque de l'Académie du disque français, association créée officiellement en 1951. Son jury attribue chaque année ce Grand Prix du disque qui avait été institué en 1931.
 Grand prix du disque de la Fondation Candide, ou simplement le prix Candide. Créé en 1931, il cesse en 1938 pour laisser la place, après la guerre, au Grand prix du disque de l'Académie Charles-Cros.
 Grand prix du disque de l'Association de la presse phonographique (créé en 1947 par l'Association de la presse phonographique fondée en 1946)
 Grand prix du disque de l'académie Charles-Cros (décerné chaque année depuis 1948 par l'académie Charles-Cros créée en 1947)
 Grand prix international du disque
 Grand prix du disque Produit en Bretagne (depuis 1999)
 Grand prix du disque du Télégramme (depuis 2003)

Et aussi :
 Grand prix de la chanson du concours de l'ABC (de 1939 à 1950)
 Prix du Grand concours de la chanson française au Casino de Deauville (de 1948 à 1956)
 Prix du Concours Eurovision de la chanson (depuis 1956)
 Prix du Festival du Coq d'or de la chanson française (de 1958 à 1961)
 Prix de la Rose d'or d'Antibes  (de 1964 à 1979)

Notes et références